Евгений Васильевич Кульков (14 ноября 1922 — 16 августа 2010) — крупный учёный в области управления действием боеприпасов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, с 1977 по 1987 г. ректор Ленинградского механического института.

Биография 
Родился в 1922 году в Малой Вишере семье служащих. Окончив среднюю школу в 1939 году, поступил в «Военмех» на специальность «боеприпасы». Со второго курса его призвали в армию и направили в Ново-Борисовское военно-инженерное училище, ускоренный курс обучения в котором он закончил уже в Архангельске в июле 1941 года в звании лейтенанта инженерных войск. После окончания выпускники училища эшелоном были направлены до Курска для формирования резервной армии. Командовал ротой 609 отдельного саперного батальона 323 стрелковой дивизии Западного фронта. 14 декабря 1941 г. в боях около г. Богородицк Тульской области получил тяжелое ранение, в результате которого потерял левую ногу. До июля 1942 года находился в госпиталях, после чего был демобилизован. Работал техником в Заборском леспромхозе Семеновского района в то время Ивановской области.

В 1944 году продолжил обучение в ЛВМИ, находившимся тогда в эвакуации в Молотове. В институте был принят в члены ВКП(б). В 1948 году с отличием окончил институт по специальности «взрыватели» и был направлен в город Куйбышев на завод им. Масленникова, где работал инженером-конструктором. В 1949 г. поступил на очную аспирантуру ЛВМИ на кафедру взрывателей под руководством доктора технических наук, профессора М. Ф. Васильева. За качественное выполнение аспирантского плана ему была назначена стипендия имени Сталина. В 1953 году Евгений Васильевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анализ механизмов дальнего взведения с часовыми регуляторами хода» и был оставлен в институте на преподавательской работе сначала ассистентом, а через год он стал доцентом.
В 1955 году был направлен в Пекинский политехнический институт в качестве советника декана факультета боеприпасов и по существу стал его организатором. За два года работы в КНР он познакомился с новой американской трофейной техникой, оказавшейся в Китае после окончания войны на Корейском полуострове. При этом особое внимание уделил сбору материалов по неконтактным взрывателям, которые в это время в СССР только начинали разрабатывать. Подготовил учебное пособие по ним, привез образцы этих взрывателей, которые были переданы для анализа в наши отраслевые НИИ.

В 1957 г. Евгений Васильевич вернулся в ЛВМИ на кафедру взрывателей (Н5), с 1961 по 1988 год был её заведующим. В результате исследований специальных часовых механизмов он защитил докторскую диссертацию, и в 1969 году ему была присуждена учёная степень доктора технических наук, а на следующий год присвоено звание профессора. С 1970 по 1977 г. был деканом факультета систем управления (Н), а с 1977 по 1987 год он был ректором института.

За годы ректорства Евгения Васильевича сохранён и укреплен статус «Военмеха» как вуза военно-технического профиля, выпускающего специалистов в интересах оборонной промышленности. Появилась практика стажировки и обучение преподавателей, повышение их квалификации; привлечение в вуз на преподавательскую работу видных учёных и специалистов из промышленности; выполнение НИР в интересах промышленности, установление непосредственных связей кафедр с предприятиями; переподготовка специалистов промышленности на базе института, усилилась профориентационная работа со школами Ленинграда. В «Военмехе» на постоянной основе осуществлялось обучение студентов из Болгарии, в итоге было подготовлено около 100 инженеров для болгарской оборонной промышленности. Был сделан большой шаг в развитии материально-технической и социальной базы института — построены учебно-лабораторный корпус, два студенческих общежития, расширена и реконструирована спортивно-оздоровительная база в Лосево, осуществлено оснащение института вычислительной техникой и лабораторным оборудованием.
Успехи ЛМИ под руководством Евгения Васильевича были отмечены указом Президиума Верховного Совета СССР 10 июня 1980 г., институт был награждён орденом Ленина за большие заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии науки, а приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР 15 января 1985 г. институту было присвоено имя Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова.

С 1988 года Е. В. Кульков по возрасту отошел от административной работы и продолжал преподавательскую работу профессором кафедры, а в последние годы — в качестве профессора-консультанта. Автор более 120 научных трудов и 50 изобретений, под его руководством подготовлены и успешно защищены 23 кандидатские и 2 докторские диссертации.

Скончался 16 августа 2010 г., похоронен на Волковском кладбище.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны 1 степени (6.04.1985)
 Орден Отечественной войны 2 степени (22.07.1945)
 Орден Трудового Красного знамени
 Орден Дружбы народов
 Медали, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)

Примечания 

Ректоры вузов СССР
Выпускники БГТУ «Военмех»